deszcz – opad atmosferyczny
 deszcz marznący
 deszcz nawalny
 deszcz zwierząt
 kwaśny deszcz
 Deszcz – utwór zespołu Ira z albumu 1993 rok (1993)
 Deszcz – singel Sidneya Polaka z albumu Cyfrowy styl życia (2009)
 Deszcz – film z 2006
 Deszcz –  indyjski film z 2005
 Deszcz –  amerykański film z 2001
Osoby:
 Jan Deszcz – polski lekarz
 Katarzyna Deszcz – polska reżyser teatralna

Zobacz też:
 Błękitny deszcz
 czarny deszcz
 Czarny deszcz
 Czerwony deszcz w Kerali
 deszcz meteorów
 deszcz meteorytów
 Deszcz w Twarz
 Letni deszcz
 Modlitwa o deszcz
 Nawet deszcz
 Purpurowy deszcz
 Warszafski Deszcz
 Znowu pada deszcz